Dit is een lijst van planetoïden 15301-15400. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (15301) Marutesser || 1992 SC2|| 21 september 1992 || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| (15302) - || 1992 TJ1|| 2 oktober 1992 || H. E. Holt
|-
| (15303) Hatoyamamachi || 1992 UJ2|| 19 oktober 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (15304) Wikberg || 1992 UX4|| 21 oktober 1992 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (15305) - || 1992 WT1|| 18 november 1992 || A. Sugie
|-
| (15306) - || 1992 WK2|| 18 november 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (15307) - || 1992 XK || 15 december 1992 || S. Otomo
|-
| (15308) - || 1993 FR4|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (15309) - || 1993 FZ7|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (15310) - || 1993 FT19|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (15311) - || 1993 FZ22|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (15312) - || 1993 FH27|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (15313) - || 1993 FM28|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (15314) - || 1993 FL34|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (15315) - || 1993 FX35|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (15316) Okagakimachi || 1993 HH1|| 20 april 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (15317) - || 1993 HW1|| 23 april 1993 || E. F. Helin
|-
| (15318) Innsbruck || 1993 KX1|| 24 mei 1993 || C. S. Shoemaker
|-
| (15319) - || 1993 NU1|| 12 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (15320) - || 1993 OQ8|| 20 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (15321) Donnadean || 1993 PE8|| 13 augustus 1993 || C. S. Shoemaker, D. H. Levy
|-
| (15322) - || 1993 QY || 16 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (15323) - || 1993 QH4|| 18 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (15324) - || 1993 QO4|| 18 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (15325) - || 1993 QN7|| 20 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (15326) - || 1993 QA9|| 20 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (15327) - || 1993 RA3|| 14 september 1993 || E. F. Helin
|-
| (15328) - || 1993 RJ9|| 14 september 1993 || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| (15329) Sabena || 1993 SN7|| 17 september 1993 || E. W. Elst
|-
| (15330) de Almeida || 1993 TO || 8 oktober 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (15331) - || 1993 TO24|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (15332) CERN || 1993 TU24|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (15333) - || 1993 TS36|| 13 oktober 1993 || H. E. Holt
|-
| (15334) - || 1993 UE || 20 oktober 1993 || R. H. McNaught
|-
| (15335) Satoyukie || 1993 UV || 23 oktober 1993 || T. Kobayashi
|-
| (15336) - || 1993 UC3|| 22 oktober 1993 || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| (15337) - || 1993 VT2|| 7 november 1993 || R. H. McNaught
|-
| (15338) Dufault || 1994 AZ4|| 5 januari 1994 || Spacewatch
|-
| (15339) Pierazzo || 1994 AA9|| 8 januari 1994 || Spacewatch
|-
| (15340) - || 1994 CE14|| 8 februari 1994 || E. W. Elst
|-
| (15341) - || 1994 CV16|| 8 februari 1994 || E. W. Elst
|-
| (15342) Assisi || 1994 GD10|| 3 april 1994 || F. Börngen
|-
| (15343) Von Wohlgemuth || 1994 PB1|| 15 augustus 1994 || Farra d'Isonzo
|-
| (15344) - || 1994 PA2|| 9 augustus 1994 || PCAS
|-
| (15345) - || 1994 PK11|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (15346) Bonifatius || 1994 RT11|| 2 september 1994 || F. Börngen
|-
| (15347) Colinstuart || 1994 UD || 26 oktober 1994 || B. G. W. Manning
|-
| (15348) - || 1994 UJ || 31 oktober 1994 || T. Kobayashi
|-
| (15349) - || 1994 UX1|| 31 oktober 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (15350) Naganuma || 1994 VB2|| 3 november 1994 || Y. Kushida, O. Muramatsu
|-
| (15351) Yamaguchimamoru || 1994 VO6|| 4 november 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (15352) - || 1994 VB7|| 11 november 1994 || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| (15353) Meucci || 1994 WA || 22 november 1994 || V. S. Casulli
|-
| (15354) - || 1994 YN1|| 31 december 1994 || T. Kobayashi
|-
| (15355) Maupassant || 1995 AZ3|| 2 januari 1995 || E. W. Elst
|-
| (15356) - || 1995 DE || 20 februari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (15357) - || 1995 FM || 26 maart 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (15358) Kintner || 1995 FM8|| 26 maart 1995 || Spacewatch
|-
| (15359) Dressler || 1995 GV2|| 2 april 1995 || Spacewatch
|-
| (15360) Moncalvo || 1996 CY7|| 14 februari 1996 || U. Munari, M. Tombelli
|-
| (15361) - || 1996 DK2|| 23 februari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (15362) - || 1996 ED || 9 maart 1996 || T. Kobayashi
|-
| (15363) Ysaye || 1996 FT6|| 18 maart 1996 || Spacewatch
|-
| (15364) Kenglover || 1996 HT2|| 17 april 1996 || Spacewatch
|-
| (15365) - || 1996 HQ9|| 17 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (15366) - || 1996 HR16|| 18 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (15367) - || 1996 HP23|| 20 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (15368) Katsuji || 1996 JZ || 14 mei 1996 || R. H. McNaught, Y. Ikari
|-
| (15369) - || 1996 KB || 16 mei 1996 || NEAT
|-
| (15370) Kanchi || 1996 NW || 15 juli 1996 || A. Nakamura
|-
| (15371) Steward || 1996 RZ18|| 15 september 1996 || Spacewatch
|-
| (15372) Agrigento || 1996 TK41|| 8 oktober 1996 || E. W. Elst
|-
| (15373) - || 1996 WV1|| 20 november 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (15374) Teta || 1997 BG || 16 januari 1997 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| (15375) Laetitiafoglia || 1997 BO9|| 30 januari 1997 || U. Munari, M. Tombelli
|-
| (15376) Marták || 1997 CT1|| 1 februari 1997 || P. Kolény, L. Kornoš
|-
| (15377) - || 1997 KW || 31 mei 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (15378) Artin || 1997 PJ2|| 7 augustus 1997 || P. G. Comba
|-
| (15379) Alefranz || 1997 QG1|| 29 augustus 1997 || P. Sicoli, P. Chiavenna
|-
| (15380) - || 1997 QQ4|| 30 augustus 1997 || ODAS
|-
| (15381) Spadolini || 1997 RB1|| 1 september 1997 || V. Goretti
|-
| (15382) Vian || 1997 SN || 20 september 1997 || L. Šarounová
|-
| (15383) - || 1997 SE3|| 21 september 1997 || F. B. Zoltowski
|-
| (15384) Samková || 1997 SC4|| 26 september 1997 || P. Pravec
|-
| (15385) Dallolmo || 1997 SP4|| 25 september 1997 || Osservatorio San Vittore
|-
| (15386) Nicolini || 1997 ST4|| 25 september 1997 || Madonna di Dossobuono
|-
| (15387) Hanazukayama || 1997 SQ17|| 30 september 1997 || T. Okuni
|-
| (15388) Coelum || 1997 ST17|| 27 september 1997 || Osservatorio San Vittore
|-
| (15389) Geflorsch || 1997 TL6|| 2 oktober 1997 || ODAS
|-
| (15390) Znojil || 1997 TJ10|| 6 oktober 1997 || P. Pravec
|-
| (15391) Steliomancinelli || 1997 TS16|| 3 oktober 1997 || A. Vagnozzi
|-
| (15392) Budějický || 1997 TO19|| 11 oktober 1997 || L. Šarounová
|-
| (15393) - || 1997 TR24|| 9 oktober 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (15394) - || 1997 TQ25|| 12 oktober 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (15395) Rükl || 1997 UV || 21 oktober 1997 || P. Pravec
|-
| (15396) Howardmoore || 1997 UG2|| 24 oktober 1997 || P. G. Comba
|-
| (15397) Ksoari || 1997 UK7|| 27 oktober 1997 || Starkenburg
|-
| (15398) - || 1997 UZ23|| 30 oktober 1997 || B. A. Skiff
|-
| (15399) Hudec || 1997 VE || 2 november 1997 || J. Tichá, M. Tichý
|-
| (15400) - || 1997 VZ || 1 november 1997 || T. Kobayashi|}

Planetoïdenlijsten